Luis Lucia Lucia (1888-1943), journaliste homme politique espagnol ;
Luis Lucia Mingarro (1914-1984), fils du précédent, réalisateur de cinéma espagnol.